Die Saison 2014/15 war die 76. Spielzeit der höchsten norwegischen Eishockeyliga, der GET-ligaen. Neu dabei sind die Kongsvinger Knights und Manglerud Star. Sie profitierten vom Lizenzentzug des Rosenborg IHK und vom Rückzug der Tønsberg Vikings, die aus finanziellen Gründen nicht mehr an der Liga teilnehmen. Meister wurden zum vierten Mal in Folge die Stavanger Oilers, die sich in der Finalserie mit 4:3 gegen die Storhamar Dragons durchsetzten.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 45 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Die beiden Letztplatzierten mussten in der Relegation gegen die beiden Erstplatzierten der zweiten Liga antreten. Für einen Sieg nach der regulären Zeit erhielt jede Mannschaft drei, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach der regulären Zeit null Punkte.

Teilnehmer

Hauptrunde

Tabelle 

1 Stavanger und Vålerenga wurden wegen des Einsetzens von nicht spielberechtigten Akteuren drei, bzw. sechs Punkte abgezogen. Das betroffene Spiel vom 28. Februar wurde mit 0:0 gewertet.
2 Stjernen wurde aufgrund des Einsetzens eines nicht spielberechtigten Akteurs acht Punkte abgezogen.

Legende: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, OTS = Siege nach Verlängerung, OTN = Niederlage nach Verlängerung, T = Tore, GT = Gegentore, Diff = TordifferenzErläuterungen:  , ,

Beste Scorer 

Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett:  Bestwert

1 Zum Vergleich: Spieler mit den meisten Strafminuten

Beste Torhüter 

Abkürzungen:  Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlagen, GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett:  Bestwert

Play-offs

Modus 
Die besten acht Mannschaften der Hauptrunde qualifizieren sich für die Play-offs. Im Viertelfinale dürfen sich die drei bestplatzierten Teams, ihre Gegner aussuchen, wobei der Erstplatzierte beginnt. Es folgen die Zweit- und Drittplatzierten der Vorrunde. Die Mannschaft auf Platz vier bekommt automatisch das übrigbleibende Team zugeteilt. Im Halbfinale hat der bestplatzierte verbliebene Verein das Wahlrecht. In einer Serie hat die Mannschaft mit der besseren Platzierung in der Hauptrundentabelle immer das Heimrecht.

Play-off-Baum 
Ab dem Viertelfinale werden die Play-offs im Modus Best-of-Seven ausgetragen.

Finale 
Die Serie fand vom 6. bis zum 18. April 2015 statt.

Kader des Norwegischen Meisters

Relegation 

Legende: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, OTS = Siege nach Verlängerung, OTN = Niederlage nach Verlängerung, T = Tore, GT = Gegentore, Diff = TordifferenzErläuterungen: 

3 Den Tønsberg Vikings wurde ein 3:2-Sieg über Manglerud wegen des Einsetzens eines nicht spielberechtigten Akteurs aberkannt. Das Spiel ging mit einem 5:0-Sieg für Manglerud in die Wertung ein.

Auszeichnungen 

In das All-Star Team wurden folgende Spieler gewählt:

 Trainer des Jahres –  Alexander Smirnow, Storhamar Dragons

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website der Liga

2014
Eishockeysaison 2014/15